Leggat est un patronyme porté notamment par :

 Ashley Leggat (1986-), actrice canadienne ;
 Graham Leggat (1934-2015), footballeur international puis entraîneur écossais.

Homonymie de patronyme